Bres es un lugar y una parroquia del concejo asturiano de Taramundi, en España. 

En sus 22,76 km² habitan un total de 132 personas (sadei 2008) repartidas entre las poblaciones de Arrojo, Bres, Cabaza, Entorcisa, Freije, Galiñeiros, Leiras, Lóutima, Mazo de Bres, Silvallana y Teixo.

En el lugar de Bres habitan 47 personas. Se encuentra a 4,5 km de la capital del concejo y está situado a unos 340 metros de altitud sobre el nivel del mar. La principal festividad del pueblo es el 29 de junio en honor de San Pedro.<span style="font-size:large">

Referencias

Bibliografía utilizada 
 

 

Parroquias de Taramundi